Tokat, törökországi tartomány
 Tokat, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Tokat, az azonos nevű török tartomány székhelye